TV Câmara - emissora de Brasília

Minas Gerais 
  TV Câmara - emissora de Belo Horizonte

Paraíba 
 TV Câmara - emissora de João Pessoa

São Paulo 
 TV Câmara - emissora de Jacareí
 TV Câmara - emissora de São Carlos
 TV Câmara - emissora de Taubaté

Desambiguação